L'édition 2019 du tournoi de tennis de Houston se déroule du 8 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Cristian Garín remporte l'épreuve en simple, Santiago González et Aisam-Ul-Haq Qureshi celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain John Isner, de l'Australien Nick Kyrgios et du Japonais Yoshihito Nishioka. Ils sont respectivement remplacés par Marcel Granollers, Paolo Lorenzi et Casper Ruud.

Lauréats 
Cristian Garín remporte le tournoi en simple en battant en finale Casper Ruud. Il s'agit de son premier titre ATP.

En double, Santiago González et Aisam-Ul-Haq Qureshi s'imposent en finale face à Ken Skupski et Neal Skupski. Ils remportent respectivement leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Tennis masculin en 2019
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en avril 2019
Sport au Texas en 2019
Sport aux États-Unis en avril 2019